Le Broc (Alpes Marítimos)
Le Broc (Puy-de-Dôme)

Desambiguações de topônimos